Zespół Retta
 Regulacyjna teoria temperamentu Jana Strelaua
 Round Trip Time